Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России (2007), чемпион мира (2009) и Европы (2006, 2010), победитель Кубка мира (2008) в любителях. Среди профессионалов действующий чемпион мира по версиям IBF (2017—), WBC (2019—) и WBO (2022—) в полутяжёлом весе.

Тренеры — Абубакар Бетербиев и Нурипаша Талибов.

Биография 
Родился 21 января 1985 года в городе Хасавюрт, и по национальности является чеченцем.
Начал заниматься спортом с юных лет. Особое воздействие на него оказали родные братья. Под их влиянием Артур захотел стать боксёром. Когда Артуру исполнилось 11 лет, он стал посещать боксёрские тренировки. Из-за плохого поведения и драк его периодически исключали из спортивной секции. А дома были постоянные скандалы из-за испорченной на тренировках одежды.

Является выпускником Московского училища олимпийского резерва и института РГУФКа.

В 2013 году, после начала профессиональной боксёрской карьеры, Артур переехал с семьей в Канаду. И много лет постоянно проживает в Канаде, где с 2017 года имеет вид на жительство. По другим сведениям он стал натурализованным гражданином Канады.

Любительская карьера 

В 2001 году Бетербиев впервые принял участие в крупных соревнованиях. Это был чемпионат мира среди кадетов. Юный спортсмен завоевал на нём 3-е место. В 2006 году он заключил контракт со спортивным клубом «Ринг Магнитки» и переехал в Магнитогорск. В том же году спортсмен завоевал титул серебряного призёра чемпионата страны. В 2004 и 2005 годах он завоёвывал бронзу на этих состязаниях. В 2007 году Бетербиев стал серебряным призёром чемпионата мира.

В 2007 году завоевал титул чемпиона России в полутяжёлом весе, в полуфинале победил будущего чемпиона в профессионалах — Сергея Ковалёва.

Полутяжёлый вес

Кубок мира по боксу 2006 
Участник командного Кубка Мира в Баку (Азербайджан). Бетербиев победил всех своих соперников, но команда России заняла итоговое 2-ое место.
 1-й бой: победа над китайцем Юпином Ли по очкам (26:13)
 2-ой бой: победа над украинцем Исмаилом Силлахом нокаутом (KO2)
 3-ий бой: победа над южноафриканцем Табисо Мчуну за явным преимуществом в третьем раунде
 финал: победил кубинца Юниера Дортикоса за явным преимуществом в первом раунде

Чемпионат Европы по боксу 2006 
На чемпионате Европы 2006 года Артур завоевал золотую медаль, проведя четыре поединка:
 1/8 финала: победа над болгарином Тервелом Пулевым по очкам (38:22)
 1/4 финала: победа над армянином  за явным преимуществом по ударам в голову во втором раунде
 1/2 финала: победа над ирландцем Кеннетом Иганом за явным преимуществом по очкам в третьем раунде
 финал: победа над украинцем Исмаилом Силлахом по очкам (34:23)

Чемпионат мира по боксу 2007 
На чемпионате мира 2007 года завоевал серебряную медаль
 1/16 финала: победа над бразильцем Вашингтоном Силвой за явным преимуществом по ударам в голову во третьем раунде
 1/8 финала: победа над грузином Давидом Циклаури по очкам (23:9)
 1/4 финала: победа над венгром  по очкам (25-9)
 1/2 финала: победа над литовцем Даугирдасом Шемётасом (неявка)
 финал: проиграл узбеку Аббосу Атоеву по очкам (17:20)
 2007 Турнир в Калининграде (Украина-Россия) (Полутяжёлая весовая категория, до 81 кг.) победа над Усиком Александром (12:10)

Олимпийские игры 2008 
Во втором отборочном бою проиграл китайцу Сяопину, который в итоге стал Олимпийским чемпионом.
 1/16 финала: победа над шведом Кеннеди Катенде по очкам (15:3)
 1/8 финала: проиграл китайцу Чжану Сяопину по очкам (2:8)

Кубок мира по боксу 2008 
Выиграл золото Кубка Мира. прошедшего в Москве.
 1/4 финала: победил молдаванина Владимира Челеса по очкам (5:1)
 1/2 финала: победил индуса Динеша Кумара по очкам
 финал: победил узбекистанца Аббоса Атоева по очкам (17:7)

Чемпионат мира по боксу 2009 
Выиграл золотую медаль чемпионата.
 1/16 финала: победил иракца Джаммала Лайея в связи с остановкой боя
 1/8 финала: победил шведа Бабасера Камара по очкам (11:1)
 1/4 финала: победил индуса Динеша Кумара в связи с остановкой боя
 1/2 финала: победа над кубинцем Хосе Лардуэтом Гомесом по очкам (10:6)
 финал: победа над узбекистанцем Эльшодом Расуловым по очкам (13:10)

Чемпионат Европы по боксу 2010 
Завоевал золото Чемпионата Европы
 1/8 финала: победил хорвата  по очкам (15:4)
 1/4 финала: победил черногорца  за явным преимуществом по очкам в третьем
 1/2 финала: победа над армянином  за явным преимуществом по очкам в третьем
 финал: победа над французем  за явным преимуществом по очкам в первом раунде

Тяжёлый вес 
В 2011 году в связи с тем, что в сборной по боксу появился Егор Мехонцев, на которого делалась более высокая ставка, Бетербиев был вынужден перейти в непривычно большой для себя тяжёлый вес (до 91 кг), где продемонстрировал бокс весьма высокого качества, активно сокращая дистанцию, заходя в ближний бой и тем самым нивелируя преимущество соперников в росте, весе и размахе рук.

Чемпионат мира по боксу 2011 
 1/16 финала: победил мексиканца  досрочно
 1/8 финала: победил таджика Джахона Курбанова досрочно
 1/4 финала: проиграл украинцу, Александру Усику по очкам (13:17)

Олимпийские игры 2012 
 1/8 финала: победил американца Майкла Хантера по очкам (10+:10)
 1/4 финала: проиграл украинцу Александру Усику по очкам (13:17)

Профессиональная карьера 
В 2013 году Артур Бетербиев после ряда неудачных попыток заключить профессиональные контракты в Европе подписал 7-летний контракт с канадским менеджером Анной Ревой и дебютировал 8 июня 2013 года в Монреале. Первые пять соперников Бетербиева были малоизвестные джорнимены, с которыми Артур быстро справлялся без труда. Но каждый из этих соперников был боксёром с опытом не менее 20-и боёв. Однако, уже в 2014 году Артур завоевал три региональных титула. Но в мае 2015 года Бетербиев по совету шефа промоутерской компании GYM (Groupe Yvon Michel) Ивона Мишеля ушёл от своего менеджера Ревы к другому менеджеру Элу Хэймону, что вызвало скандал и судебные разбирательства с Ревой. В 2017 году Бетербиев после завоевания своего первого титула чемпиона мира IBF судился уже с Ивоном Мишелем за разрыв контракта. И в феврале 2018 года Артур подписал контракт с компанией Top Rank Боба Арума, в надежде на бои за чемпионские титулы других боксёрских организаций.

 Бой с Таворисом Клаудом
После пяти боёв с малоизвестными соперниками Бетербиев вышел на гораздо более высокий уровень, встретившись с бывшим чемпионом IBF Тэворисом Клаудом. Клауд до этого потерпел два поражения подряд от лидеров данной весовой категории Адониса Стивенсона и Бернарда Хопкинса. Несмотря на это, Клауд считался очень серьёзным соперником. Результат боя оказался неожиданным — уже в первом раунде Бетербиев, нанося большое количество силовых ударов и отказываясь идти в клинч, сумел три раза отправить бывшего чемпиона в нокдаун. В самом начале второго раунда состоялся ещё один нокдаун, после которого Клауд не стал подниматься на счёт рефери, и бой был остановлен.

 Бой с Джеффом Пейджем
19 декабря 2014 года Бетербиев нокаутировал американца, непобеждённого ранее Джеффа Пейджа младшего (15-0), и завоевал региональные титулы чемпиона Северной Америки по версиям WBO NABO и IBF North American. В первом раунде Бетербиев потерял равновесие и с сопровождением джеба соперника упал на канвас. Судья засчитал первый нокдаун в карьере Бетербиева.

 Бой с Габриэлем Кампильо
4 апреля 2015 года Бетербиев нокаутировал бывшего чемпиона мира, испанца, Габриеля Кампильо . В этом бою Бетербиев завоевал вторую строчку рейтинга IBF. И поднялся в независимых рейтингах BoxRec, на 5-ое место, и The Ring, на 7-ое место. Бетербиев уже в первом раунде отправил бывшего чемпиона в нокдаун, но добивать не стал. Кампильо не сумел восстановиться после удара, и в четвёртом раунде российский боксёр нокаутировал испанца.

 Чемпионский бой с Энрико Кёллингом
11 ноября 2017 года встретился с немцем Энрико Кёллингом в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии IBF. Одержал победу нокаутом в 12-м раунде.

 Бой с Каллумом Джонсоном

6 октября 2018 года Бетербиев провёл первую защиту титула IBF против небитого британского нокаутёра Каллума Джонсона. Бой выдался очень конкурентным и ярким. Уже в концовке первого раунда Бетербиев отправил претендента в нокдаун коротким апперкотом справа. Во втором раунде британец подловил чемпиона встречным ударом, после чего уже россиянин оказался на настиле. В четвёртом раунде Бетербиев потряс соперника несколькими точными ударами, а затем отправил в тяжёлый нокдаун коротким хуком справа. Джонсон сумел подняться, но рефери принял решение остановить бой.

 Бой с Радивое Калайджичем
4 мая 2019 года провёл вторую защиту титула IBF против американца сербского происхождения Радивое Калайджича. Первые два раунда Калайджичу удавалось сдерживать натиск Бетербиева за счёт движения на ногах и метких попаданий навстречу. Бетербиев действовал сумбурно и был чрезмерно заряжен на удар. В третьем раунде россиянин отправил соперника в нокдаун. В четвёртом раунде Калайджич замедлился и пропустил очень много ударов. В самом начале пятого раунда Калайджич снова стал пропускать, после чего рефери вмешался и зафиксировал победу Бетербиева техническим нокаутом.

Бой с Александром Гвоздиком18 октября 2019 года состоялся объединительный бой между двумя непобеждёнными чемпионами мира — обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым и обладателем титула WBC украинцем Александром Гвоздиком. Примечательно, что Артур и Александр в 2009 году боксировали в любителях и тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бетербиев. Бой выдался на редкость плотным и напряжённым. Артур с первого раунда начал прессинговать соперника и выбрасывать большое количество силовых ударов. Гвоздик активно двигался, часто попадал навстречу, но имел проблемы с защитой. В концовке первого раунда рефери ошибочно отсчитал Гвоздику нокдаун. В дальнейшем Александр ещё дважды оказывался на настиле, но счёт открыт не был. В целом Артур по ходу боя выглядел свежее и начиная с середины поединка начал перехватывать инициативу.

В девятом раунде Артур взвинтил темп и нанёс множество силовых ударов по голове Гвоздика. Александр с трудом продержался до гонга и в перерыве выглядел неважно. В десятом раунде Артур трижды отправил оппонента в нокдаун, после чего рефери прервал избиение. После этого боя Александр Гвоздик завершил боксёрскую карьеру.

Таким образом, Артур Бетербиев остался непобеждённым и стал пятым российским боксёром, которому удалось объединить титулы (после Константина Цзю, Сергея Ковалёва, Дениса Лебедева и Мурата Гассиева).

Бой с Адамом Дейнесом
20 марта 2021 года Артур Бетербиев провёл первый профессиональный бой в России. На московской арене «Мегаспорт» он встретился с претендентом на титул IBF, немцем Адамом Дейнесом. Адам, будучи полным андердогом, оказал неожиданно упорное сопротивление чемпиону и продемонстрировал феноменальную стойкость, выдержав огромное количество ударов. Уже в первом раунде Артуру удалось отправить оппонента в нокдаун. В дальнейшем Артур доминировал в каждом раунде, уверенно разбивая соперника мощными сериями. Дейнес большую часть боя провёл в глухой защите, но периодически опасно огрызался и сумел нанести чемпиону рассечение. В 10 раунде Артур вновь отправил соперника в нокдаун встречным ударом справа. Дейнес опустился на колено, но успел подняться до окончания отсчёта. Тем не менее, секунданты немца сняли его с боя, выбросив полотенце. Таким образом, Артур провёл 4-ю успешную защиту титула IBF и первую защиту титула WBC, сохранив идеальный послужной список (единственный действующий чемпион мира со 100 % статистикой досрочных побед).

Бой с Маркусом Брауном
17 декабря 2021 года в Монреале состоялся бой между Артуром Бетербиевым и обязательным претендентом на титул WBC американцем Маркусом Брауном. Первые два раунда прошли с преимуществом более габаритного и подвижного претендента, который регулярно попадал по Артуру как одиночными джебами, так и комбинациями, в то время как чемпион много промахивался и не мог запереть противника у канатов. В третьем раунде Артур начал чаще сокращать дистанцию и доносить до цели мощные удары, однако Браун не терялся и неплохо контратаковал. В четвёртом раунде боксёры столкнулись головами при сближении, в результате чего у обоих открылись глубокие рассечения (у Артура на лбу, у Брауна на брови). С этого момента Бетербиев активизировался и начал выбрасывать заметно больше ударов. В пятом и шестом раундах Артур несколько раз потрясал соперника, который заметно устал и начал всё чаще застаиваться на средней дистанции. В седьмом раунде, в очередной раз прижав оппонента к канатам, россиянин пробил комбинацию левый боковой в печень-правый прямой в голову и отправил Брауна в нокдаун. Американец чудом выдержал последовавшую за этим "бомбардировку" и продержался до гонга. Взяв паузу в восьмом раунде, в самом начале девятого раунда Бетербиев провёл затяжную серию ударов и завершающим левым боковым по печени отправил соперника на настил. Браун не смог встать до окончания счёта и рефери зафиксировал нокаут.

Артур Бетербиев провёл 5-ю защиту титула IBF и вторую защиту титула WBC, сохранил идеальный рекорд и подтвердил репутацию опаснейшего нокаутёра в полутяжёлом дивизионе.Бой с Джо Смитом младшимВ Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой Артур Бетербиев – Джо Смит младший. Это был поединок за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе, которыми владеет Бетербиев, а также за титул WBO, принадлежавший Смиту младшему.

Смит агрессивно начал бой и стал теснить Бетербиева к канатам, однако Артур успешно противостоял сопернику, проводя контратаки. За два раунда Джо трижды оказывался в нокдауне. После очередного апперкота, потрясшего американского боксёра, рефери остановил бой.

Отметим, что перед боем россиянина представили как канадского боксера. Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев сможет проводить поединки под эгидой организации, несмотря на политическую ситуацию, но должен выходить в ринг в качестве гражданина Канады.

Победа стала для 37-летнего Бетербиева 18-й на профессиональном ринге (все – нокаутом), на его счету по-прежнему ни единого поражения. В коллекции Артура теперь не хватает лишь пояса WBA, которым владеет другой россиянин Дмитрий Бивол. 32-летний Смит проиграл четвертый раз при 28 победах.

 Таблица боёв 

{|class="wikitable" width="100%" style="font-size: 95%;"
|-
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Рекорд|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Оппонент|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Тип|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Раунд, Время|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Дата|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Рейтинг Boxrec
после боя
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Место
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Комментарии
|- align=center
! |19-0
| align=left |  Энтони Ярд (25-2)
| align=center|TKO
| 8  
| 28 января 2023
|2 (из 1276)
| align=left |  Уэмбли Арена, Уэмбли, Лондон, Великобритания
| align=left |
|- align=center
!|18-0
| align=left |  Джо Смит мл. (28-3)
| align=center|TKO
| 2 
| 18 июня 2022
|2 (из 1184) 
| align=left |  , Нью-Йорк, США
| align=left |
|- align=center
!|17-0
| align=left |  Маркус Браун (24-1)
| align=center|KO
| 9 
| 17 декабря 2021
|2 (из 1021)
| align=left |  Bell Centre, Монреаль, Канада
| align=left |
|- align=center
!|16-0
| align=left |   (19-1-1)
| align=center|ТКО
| 10 
| 20 марта 2021
|2 (из 935)
| align=left |  ДС «Мегаспорт», Москва, Россия
| align=left |
|- align=center
!| 15-0
| align=left |  Александр Гвоздик (17-0)
| align=center|<center>TKO
|10 
|18 октября 2019
| 3 (из 1082)
| align=left |  , Филадельфия, Пенсильвания, США
| align=left |
|- align=center
! | 14-0
| align=left | Радивое Калайджич (24-1)
| align=center| TKO
| 5 
| 4 мая 2019
| 11 (из 1079)
| align=left |  , Стоктон, Калифорния, США
| align=left |
|- align=center
! |13-0
| align=left | Каллум Джонсон (17-0)
| align=center |KO
| 4 
| 6 октября 2018
| 7 (из 1055)
| align=left |  , Чикаго, Иллинойс, США
| align=left |
|- align=center
! |12-0
| align=left | Энрико Кёллинг (23-1)
| align=center |KO
| 12 
| 11 ноября 2017
| 7 (из 1109)
| align=left |  , Фресно, Калифорния, США
| align=left |
|- align=center
! |11-0
| align=left | Исидро Ранони Прието 
| align=center |ТКО
| 1 
| 23 декабря 2016
| 10 (из 1124)
| align=left |  , Гатино, Канада
| align=left |
|- align=center
! |10-0
| align=left | Эсекьель Мадерна 
| align=center |TKO
| 4 
| 4 июня 2016
| 9 (из 1166)
| align=left |  Bell Centre, Монреаль, Канада
| align=left |
|- align=center
! |9-0
| align=left | Александр Джонсон 
| align=center | TКО
| 7 
| 12 июня 2015
| 6 (из 1071)
| align=left |  ,Чикаго, Иллинойс, США
| align=left |
|- align=center
! |8-0
| align=left | Габриель Кампильо 
| align=center | КО
| 4 
| 4 апреля 2015
| 5 (из 1006)
| align=left |  Pepsi Coliseum, Квебек-Сити, Канада
| align=left | 
|- align=center
! |7-0
| align=left | Джефф Пейдж Мл. 
| align=center | TKO
| 2 
| 19 декабря 2014
| 15 (из 970)
| align=left |  Pepsi Coliseum, Квебек-Сити, Канада
| align=left | 
|- align=center
! |6-0
| align=left | Тэворис Клауд 
| align=center | KO
| 2 
| 27 сентября 2014
| 17 (из 1012)
| align=left |  Bell Centre, Монреаль, Канада
| align=left | 
|- align=center
! |5-0
| align=left | Альваро Энрикес 
| align=center | TKO
| 1 
| 22 августа 2014
| 84 (из 973)
| align=left |  , Мон-Сент-Илер, Канада
| align=left |
|- align=center
! |4-0
| align=left | Габриэль Лекронье 
| align=center | TKO
| 4 
| 18 января 2014
| 84 (из 973)
| align=left |  Bell Centre, Монреаль, Канада
| align=left |
|- align=center
! |3-0
| align=left | Билли Бейли 
| align=center | KO
| 1 
| 30 ноября 2013
| 91 (из 951)
| align=left |  Pepsi Coliseum, Квебек-Сити, Канада
| align=left |
|- align=center
! |2-0
| align=left | Рейко Сондерс 
| align=center | RTD
| 3 
| 28 сентября 2013
| 113 (из 932)
| align=left |  Bell Centre, Монреаль, Канада
| align=left |
|- align=center
! |1-0
| align=left | Кристиан Крус 
| align=center |TKO
| 2 
| 8 июня 2013
| 187 (из 918)
| align=left |  Bell Centre, Монреаль, Канада
| align=left | 
|-
|}

Титулы

Профессиональные региональные 
 2014  Чемпион по версии WBO-NABO.
 2015  Чемпион по версии WBO International.
 2014—2017  Чемпион по версии WBA-NABA.
 2014—2017  Чемпион по версии IBF North American.

Профессиональные мировые 
 2017—  Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBF.
 2019—  Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC.
 2022—  Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в полутяжёлом весе

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Артур Бетербиев — страница на сайте vRINGe.com
 Артур Бетербиев — страница на сайте Ringside24.com
 Новости о Артуре Бетербиеве на сайте AllBoxing.Ru
 Чемпион Европы Бетербиев Артур Асильбекович: Завидую тем, кто учится.
 
 Артур Бетербиев дебютирует на профессиональном ринге 25 мая в Канаде.

Спортсмены Дагестана
Боксёры России
Боксёры Канады
Иммигрировавшие в Канаду из России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы мира по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Действующие чемпионы мира по боксу без поражений